Arc de triomf, construcció d'origen romà dedicat a commemorar triomfs.
 Arc de Triomf de Barcelona.
 Arc de Triomf de Bucarest.
 Arc de triomf de Munic o Siegestor
 Arc de Triomf de l'Étoile a París
 Arc de Triomf del Carrousel a París.
 Arc de la Défense a París.
 Arc de Berà prop de Roda de Berà
 Arc de Constantí a Roma
 Arc d'Alexandre Sever de Dougga a Tunísia